95 Ha-Gó, japán könnyű harckocsi a második világháborúban
 95-ös típusú nehéz harckocsi, japán tervezésű, több toronnyal rendelkező nehéz harckocsi
 95 Kurogane, japán katonai felderítőautó
 PGZ95 más néven 95-ös típusú önjáró légvédelmi löveg, kínai harcjármű
 95-ös típusú torpedó, melyet a japán haditengerészet használt
 QBZ-95 más néven 95-ös típusú gépkarabély, kínai kézifegyver
 QBB-95 más néven 95-ös típusú támogató géppuska, kínai kézifegyver